Szarvas-ház néven ismertek a következő épületek:

 Szarvas-ház, Budapest I. kerülete
 Klazsik-ház, Kiskunfélegyháza
 Szarvas-ház, Kecskemét